Grasso ima više značenja:
 Grasso, Bergamo
 Grasso, Torino
 Grasso, Varese